Алекса́ндр Алекса́ндрович Трибельго́рн () — российский актёр, народный артист Российской Федерации (2009).

Биография 
 1969 — окончил ГИТИС по специальности «актёрское мастерство».

Театральные работы 
 Астров («Дядя Ваня» — Чехов А. П.)
 Болингброк («Стакан воды» — Скриб Э.)
 Валентин («Валентин и Валентина» — Рощин М. М.)
 Валер («Скупой» — Мольер Ж.-Б.)
 Вася Шустрый («Горячее сердце» — Островский А. Н.)
 Генри-Джеймс Честерфилд («Когда лошадь теряет сознание» — Саган Ф.)
 Георгий («Над светлой водой» — Белов В.)
 Даниэль («Ловушка» — Тома Р.)
 Джек («Все в саду» — Олби Э.)
 Дзержинский («Есть такая партия» — Рячада)
 Иван Тимофеевич («Чары» — Райский Е.)
 Ласло («Две пригоршни мелочи» — Мюллер Х.)
 Пепел («На дне» — Горький М.)
 Подколесин («Женитьба» — Гоголь Н. В.)
 Тригорин («Чайка» — Чехов А. П.)
 Хор («Антигона» — Ануй Ж.)
 Цезарь («Игра теней» — Эдлис Ю.)
 Черкун («Варвары» — Горький М.)
 Эйлиф («Матушка Кураж» — Брехт Б.)

Ссылки 
 http://theatreinform.ru/bd/Actor/Details.php?A_Code=1335
 https://web.archive.org/web/20180419144943/http://www.sermolin.ru/actors.html

Выпускники ГИТИСа